A equipa ciclista profissional norueguêsa Uno-X Norwegian Development tem tido nos últimos anos as seguintes vitórias:

Team Ringeriks-Kraft

2010 
A equipa não obteve nenhuma vitória UCI.

2011 
A equipa não obteve nenhuma vitória UCI.

Team Ringeriks-Kraft Look

2012 
A equipa não obteve nenhuma vitória UCI.

2013 
A equipa não obteve nenhuma vitória UCI.

Team Ringeriks-Kraft

2014

Campeonatos nacionais

2015 
A equipa não obteve nenhuma vitória UCI.

2016

Circuitos Continentais da UCI

Um-X Hydrogen Development Team

2017

Circuitos Continentais da UCI

Uno-X Norwegian Development Team

2018

Circuitos Continentais da UCI

2019

Circuitos Continentais da UCI

Campeonatos nacionais

Ver também 
 Elencos da Uno-X Norwegian Development

Referências 

Uno-X Norwegian Development, Palmarés